Onokleowate (Onocleaceae) – rodzina paproci z rzędu paprotkowców. Obejmuje 4 rodzaje z ok. 5 gatunkami. Wszyscy przedstawiciele to paprocie lądowe. Jedynym polskim przedstawicielem tej rodziny jest pióropusznik strusi.

Morfologia 
U wszystkich paproci z tej rodziny występuje pełzające kłącze. Rodzaje Matteuccia i Onocleopsis wytwarzają rozłogi. Cechą charakterystyczną dla onokleowatych jest silny dymorfizm trofofili i sporofili. Liście asymilacyjne są zielone, podczas gdy sporofile mają kolor brązowy. Zarodniki  nerkowatego kształtu. Przybierają brązową, czasem zieloną barwę. Zamknięte są w porowatych sori.

Systematyka 
 Pozycja filogenetyczna rodziny w rzędzie paprotkowców
Rodzina siostrzana względem podrzeniowatych Blechnaceae.

 Wykaz rodzajów
 Matteuccia Tod., Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1 (3–4): 235. 1866 – pióropusznik
 Onoclea L., Sp. Pl. 2: 1062. 1753 – onoklea
 Onocleopsis F.Ballard, Amer. Fern J. 35: 1. 1945
 Pentarhizidium Hayata, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 345. 1928 (bywa włączany do rodzaju Onoclea)

Przypisy